Die Woiwodschaft Posen war eine polnische Verwaltungseinheit, die in verschiedenen Epochen der polnischen Geschichte mit wechselndem Gebietszuschnitt bestand. Man unterscheidet:
 Woiwodschaft Posen (bis 1793)
 Woiwodschaft Posen (1921–1939)
 Woiwodschaft Posen (1945–1975)
 Woiwodschaft Posen (1975–1998)